Polifemo — ciclope da mitologia grega
Polifemo (argonauta) — argonauta na mitologia grega
Polifemo (banda) — banda argentina de rock

Desambiguação